Taxa a les transaccions financeres, ITF i també Taxa Tobin .
 Tetrathiafulvaleno, un compost orgànic usat en electrònica.
 Time to Treatment Failure, Temps pel fracàs del tractament, en quimioteràpia contra el càncer.
 Title Transfer Facility, un punt de comerç virtual de gas natural als Països Baixos.
 TrueType, un format estàndard de tipus de lletra desenvolupat per Apple Computer conjuntament amb Microsoft.
 Tumor Treating Fields (TTFields). Una nova teràpia mèdica per al tractament dels tumors cancerosos basada en camps elèctrics.
 Ten Thousand Fists, un àlbum de la banda de rock dur Disturbed.
 Titus the Fox, una plataforma de joc de Titus Interactive.
 TTF, Codi d'IATA -aeroports- per a l' Aeroport Custer a Monroe, Míchigan, Estats Units.